Мастерс 1983 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1983 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 23 по 30 января 1983 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Клифф Торбурн, обыгравший в финале Рэя Риардона со счётом 9:7.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 55 000
 Победитель: £ 16 000

Примечательные факты 

 Матч между Биллом Вербенюком и Алексом Хиггинсом игрался при рекордном количестве зрителей — 2876.
 Клифф Торбурн стал первым канадским снукеристом, победившим на Мастерс.

Высший брейк 

 128 — Терри Гриффитс

Результаты плей-офф

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Database 

Мастерс (снукер)
1983 год в снукере